

Patronymes 
Lobov (masculin ; ) ou Lobova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Oleg Lobov (1937-2018), homme politique russe
 Natalia Lobova (1986-), céiste russe
 Nina Lobova (1957-), handballeuse russe
  (1913-1977), amiral soviétique

Patronyme russe